Кипчоге — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Кипчоге, Гилберт — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипчоге, Хиллари — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчоге, Элиуд (род. 1984) — кенийский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 2016 года в марафоне.